Nay (Manche) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia;
 Nay (Pireneje Atlantyckie) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania;

Zobacz też:
 Nei
 Ney